Alfabet łużycki może odnosić się do:
 alfabetu górnołużyckiego
 alfabetu dolnołużyckiego